The Maid of Honor – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Brabin
The Maid of Honor – cortometraggio del 2005 diretto da Valerie Peterson